Stan Maxwell, dit Chook, (né le  à Truro, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1955 avec Québec-Chicoutimi dans la Ligue de hockey du Québec.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1955-1956 || Québec-Chicoutimi || LHQ ||56 ||12 ||12 ||24 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1956-1957 || As de Québec || LHQ ||25 ||5 ||9 ||14 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || As de Québec || LHQ ||64 ||22 ||26 ||48 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1958-1959 || As de Québec || LHQ ||48 ||14 ||10 ||24 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1959-1960 || Frontenacs de Kingston || EPHL ||67 ||33 ||40 ||73 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1960-1961 || Frontenacs de Kingston || EPHL ||49 ||23 ||35 ||58 ||28 ||3 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|1961-1962 || Blades de Los Angeles || WHL ||22 ||7 ||13 ||20 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1961-1962 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL ||34 ||6 ||12 ||18 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || Blades de Los Angeles || WHL ||63 ||17 ||35 ||52 ||28 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 
|- 
|1963-1964 || Blades de Los Angeles || WHL ||57 ||16 ||12 ||28 ||8 ||12 ||6 ||7 ||13 ||0
|-
|1964-1965 || Blades de Los Angeles || WHL ||59 ||5 ||7 ||12 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1966-1967 || Blades de Toledo || LIH ||71 ||44 ||53 ||97 ||39 ||10 ||4 ||6 ||10 ||4
|-
|1967-1968 || Blades de Toledo || LIH ||68 ||34 ||44 ||78 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1968-1969 || Blades de Toledo || LIH ||69 ||34 ||49 ||83 ||54 ||8 ||6 ||1 ||7 ||6
|-
|1969-1970 || Blades de Toledo || LIH ||41 ||10 ||17 ||27 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1970-1971 || Hornets de Toledo || LIH ||58 ||18 ||31 ||49 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1935
Naissance en Nouvelle-Écosse
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blades de Toledo
Joueur des Hornets de Toledo
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blades de Los Angeles